Het seizoen 1993/94 was het 56ste seizoen van de Liga 1 en het 76ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1993/94 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen